Лу́кач (Lukács) — фамилия, преимущественно — венгерская; псевдоним, топоним.

Известные носители:
 Лукач, Адам (род. 1996) — венгерский фигурист.
 Лукач, Винцент (род. 1954) — чехословацкий хоккеист.
 Лукач, Дьёрдь (Георгий Осипович Лукач; 1885—1971) — венгерский философ-марксист, литературный критик, член Венгерской Академии наук.
 Лукач, Иштван (также известный как Этье́нн Лу́кач; 1912—1960) — венгерский футболист, нападающий.
 Лукач, Ласло (1850—1932) — венгерский политик, премьер-министр в 1912—1913 годах.
 Лукач, Мария Яковлевна (род. 1936) — советская эстрадная певица, Заслуженная артистика РСФСР.
 Лукач, Нермина (род. 1990) — шведская актриса черногорского происхождения.
 Лукач, Петер (род. 1950) — венгерский шахматист, гроссмейстер.
 Лукач, Симеон (1893—1964) — блаженный Украинской грекокатолической церкви, епископ, мученик.
 Лукач, Тихамер (род. 1980) — венгерский футболист, полузащитник.
 Лукач, Эрвин (1928—2011) — венгерский музыкант, дирижёр.
  (1900—1979) — словацкий поэт.

Иное 
 Мате Залка (Генерал Лукач).
 «Псевдоним: Лукач» — советско-венгерский фильм, 1976 года.
 Лукач — посёлок в Хорватии.

См. также